Стамбульская футбольная лига 1931/1932 () — 28-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 23 октября 1931 года и закончился 29 апреля 1932 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1931/32
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1931 году
Спорт в Турции в 1932 году